Клотилда или Хродехилда () е женско име. Счита се, че първа го е носила Света Клотилда, съпруга на краля на франките Хлодвиг I.

 Света Клотилда или Бургундска (465—545) — франкска кралица, жена на Хлодвиг I.

 Клотилда Млада (около 497—531) — дъщеря на Хлодвиг I и Света Клотилда (Бургундска).

 Клотилда (650—699) — жена на Теодорих III.

 Клотилда Френска (1759—1802) — внучка на Людовик XV.

 Клотилда Савойска (1843—1911) — дъщеря на крал Виктор Емануил II, савойска принцеса.

Женски имена